Chara može značiti:
Rodovi
 Chara (Characeae), rod algi iz porodice Characeae
 Chara (Noctuidae), rod kukaca iz porodice Noctuidae

Jezici
Chara jezik, omotski jezik iz Etiopije

Narodi
Chara (pleme) (Tsara), ogranak Gimira iz Etiopije